Чемпионат Колумбии по футболу 1953 — 6-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1953 на RSSSF

1953
Футбол в Южной Америке в 1953 году
1953 год в Колумбии